Алекса́ндр Ка́рлович Баггову́т (1861 — после 1917) — русский государственный деятель, Полтавский и Курский губернатор.

Биография 
Православный. Из старинного .

Сын Гатчинского коменданта генерала от инфантерии Карла Федоровича Багговута и Марии Ивановны Павловой. Младшие братья — Владимир, отставной гвардейский офицер, и Иван, генерал от артиллерии.

Окончил Пажеский корпус (1878), из камер-пажей был произведен в корнеты Кавалергардского полка.

В 1885 году вышел в запас армейской кавалерии в чине штабс-ротмистра. В 1899 был определен на службу в штат Тамбовского губернского правления и назначен помощником Кирсановского уездного исправника. Затем служил земским начальником: 1-го участка Кирсановского уезда (1891—1897), 6-го участка Борисоглебского уезда (1897—1904) и 1-го участка Тамбовского уезда (1904—1907). 8 апреля 1907 года был причислен к МВД, а в июле того же года назначен непременным членом Тамбовского губернского правления.

Занимал посты Тульского вице-губернатора (1909—1913), Полтавского (1913—1915) и Курского (1915—1917) губернатора. В 1911 году был произведен в действительные статские советники. Активно проводил политику русификации Украины, боролся с малейшими проявлениями украинства, и с изучением самого украинского языка в системе образования. 

Судьба после 1917 года неизвестна.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1898);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1913);
 Высочайшая благодарность (1915);
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1915).

 Медаль «В память коронации императора Александра III»;
 Медаль «В память царствования императора Александра III»;
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых».

Источники 

 Фрейман О. Р. Пажи за 183 года (1711—1894): Биографии бывших пажей с портретами. — Фридрихсгамн, 1894. — С. 690.
 Список гражданским чинам первых четырех классов. — Пг., 1914. — С. 1501
 Список гражданским чинам четвёртого класса на 1915 год. — Пг., 1915. — С. 1404
 

Александр Карлович
Выпускники Пажеского корпуса
Кавалергарды
Тульские вице-губернаторы
Полтавские губернаторы
Курские губернаторы
Умершие в XX веке